Branta – rodzaj ptaka z podrodziny gęsi (Anserinae) w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Północnej, Eurazji oraz na Hawajach.

Morfologia 
Długość ciała 55–110 cm, rozpiętość skrzydeł 110–183 cm; masa ciała 850–6523 g (samce są większe i cięższe od samic).

Systematyka

Etymologia 
 Branta: nazwa rodzajowa pochodzi od słowa branta i brendina oznaczającego w średniowiecznej łacinie „berniklę”. Łacińska nazwa pochodzi od słowa Brandgás oznaczającego w języku staronordyjskim „opaloną (czarną) gęś”. Nazwa ta została skrócona i zlatynizowana w obecnej formie przez Turnera w 1544 roku. Nie ma żadnego związku z greckim słowem  brenthos oznaczającym „niezidentyfikowanego ptaka wodnego”. 
 Bernicla (Bernicula): epitet gatunkowy Anas bernicla Linnaeus, 1758; średniowiecznołac. bernicla „bernikla białolica”. Gatunek typowy: Anas bernicla Linnaeus, 1758.
 Leucopareia:  leukopareios „białe policzki, jasne policzki”, od λευκος leukos „biały”; παρηιον parēion „policzek”. Gatunek typowy: Anas leucopsis Bechstein, 1803.
 Rufibrenta: łac. rufus „rudy”; brenthos  „nieznany ptak wodny”, od gr. βρενθος brenthos „niezidentyfikowany ptak wodny”. Gatunek typowy: Anser ruficollis Pallas, 1769.
 Leucoblepharon: gr. λευκος leukos „biały”; βλεφαρον blepharon „powieka”. Gatunek typowy: Anas canadensis Linnaeus, 1758
 Brenthus: gr. βρενθος brenthos „niezidentyfikowany ptak wodny” (por. łac. brenthos „nieznany ptak wodny” (inny ptak o tej samej nazwie ale zamieszkujący lasy, identyfikowany jest jako drozd)). Gatunek typowy: Anas bernicla Linnaeus, 1758.
 Ptocas: gr. πτωκας ptōkas „bojaźliwy, ptaki”. Nowa nazwa dla Rufibrenta.
 Nesochen: gr. νησος nēsos „wyspa” (tj. Hawaje); χην khēn, χηνος khēnos „gęś”. Gatunek typowy: Anser sandvicensis Vigors, 1834.
 Eubranta: gr. ευ eu „ładny”; rodzaj Branta Scopoli, 1769. Gatunek typowy: Anas leucopsis Bechstein, 1803.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Branta bernicla  – bernikla obrożna
 Branta ruficollis  – bernikla rdzawoszyja
 Branta sandvicensis  – bernikla hawajska
 Branta canadensis  – bernikla kanadyjska
 Branta leucopsis  – bernikla białolica
 Branta hutchinsii  – bernikla północna – takson wyodrębniony ostatnio z B. canadensis

Fragment kladogramy z uwzględnieniem gatunków z rodzaju Branta:

Przypisy 

Kaczkowate